Białaszewo – wieś na trasie Ciemnoszyje-Klimaszewnica w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, w gminie Grajewo
 Białaszewo – osada leśna na trasie Ciemnoszyje-Klimaszewnica w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, w gminie Grajewo